Blount é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Blount (Alabama)
 Condado de Blount (Tennessee)

Desambiguações de topônimos